Tetrahydrogestrinon 
  Tijdschrift voor Historische Geografie een Nederlandse vaktijdschrift